A-2 Hrvatska -košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2000./01. Ligu je činilo 12 klubova, a prvakom je postala momčad Maksimir iz Zagreba, koja se plasirala u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvica

Poveznice 
 A-1 liga 2000./01.
 B-1 liga 2000./01.
 Kup Krešimira Ćosića 2000./01.

Izvori 
 
 hrsport.hr, wayback arhiva A-2 liga 2000./01., ljestvica
 hrsport.hr, wayback arhiva A-2 liga 2000./01., rezultati
  

2000-01 
1999-2000
m-2-A-2